Ву́лиця Острозького (також вулиця князя Острозького, вулиця князя Костянтина Острозького) — назва вулиць у містах України.

Вулиця Острозького 
 Вулиця Острозького — вулиця в місті Вінниці.
 Вулиця Острозького — вулиця в місті Львові.
 Вулиця Острозького — вулиця в місті Хмельницький.

Вулиця князя Острозького 
 Вулиця князя Острозького — вулиця в місті Тернополі.
 Вулиця князя Острозького — вулиця в місті Рівне.

Вулиця князя Костянтина Острозького 
 Вулиця князя Костянтина Острозького — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця князя Костянтина Острозького — вулиця в місті Суми.

Примітки 

 
Вулиці, названі на честь людей